BiH:
 Glamočani (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši
 Glamočani (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac